Dürnbach heißen folgende geographische Objekte:

Gemeindeteile, Orte:
 Dürnbach (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Dürnbach (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern

 Dürnbach im Burgenland, Katastralgemeinde von Schachendorf, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Dürnbach (Gemeinden Bergland, Wieselburg-Land), Ort in Bergland, Bezirk Melk, und Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Dürnbach (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Ortschaft von Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Dürnbach (Gemeinde Steinakirchen), Ortschaft von Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Dürnbach (Gemeinde Waldegg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Waldegg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Dürnbach (Gemeinde Ternberg), Ort bei Ternberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

 Potočiště, Ortsteil von Odrava im Okres Cheb, Karlovarský kraj, Tschechien
 Suchá nad Parnou, Gemeinde im Okres Trnava, Trnavský kraj, Slowakei

Gewässer:
 Dürnbach (Amesbach), linker Zufluss des Amesbachs bei Dürnbach, Steinakirchen am Forst im Weinviertel, Niederösterreich
 Dürnbach (Aurach), linker Oberlauf der Aurach (zur Leitzach) in Neuhaus, Gemeinde Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Dürnbach (Elbach), rechter Zufluss des Elbachs (zur Leitzach) bei Elbach, Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Dürnbach (Festenbach), rechter Zufluss des Festenbachs in Festenbach, Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Dürrenbach (Gaflenzbach), Dürnbach oder Altrappelsbach, zum Gaflenzbach bei Weyer im Ennstal, Oberösterreich
 Dürnbach (Kleine Ybbs), rechter Zufluss der hier noch Schwarze Ois genannten Kleinen Ybbs an der Ungermühle bei Ybbsitz im Mostviertel, Niederösterreich
 Dürnbach (Piesting), rechter Zufluss der Piesting in Waldegg, Niederösterreich
 Dürnbach (Salzach), linker Zufluss der Salzach bei Neukirchen am Großvenediger, Oberpinzgau, Land Salzburg
 Dürnbach (Schmida), rechter Zufluss der Schmida nach Frauendorf an der Schmida im Industrieviertel, Niederösterreich
 Dürnbach (Tauchenbach), linker Zufluss des Tauchenbachs bei Burg im, Burgenland
 Dürnbach (Wolfsteinbach), rechter Zufluss des Wolfsteinbachs nach Häusling im Dunkelsteinerwald, Niederösterreich

Siehe auch: 
 Dirnbach
 Dürnach
 Dürrenbach
 Dürrnbach
 Oberdürnbach
 Unterdürnbach